Frey – bóg nordycki

Osoby o nazwisku Frey:
 Albert Frey (1903-1998), szwajcarski architekt
 Alexander Frey (1877-1945), fiński polityk
 Alexander Frey, amerykański dyrygent
 Alice Frey (1895-1981), belgijska malarka
 Allan H. Frey, amerykański neurobiolog, opisał tzw. efekt Freya
 Amber Frey (ur. 1975)
 Bruno Frey (ur. 1941), szwajcarski ekonomista
 Dagobert Frey (1883-1963), austriacki historyk sztuki
 Darcy Frey, amerykański pisarz
 Diana Frey (ur. 1944), argentyńska producentka filmowa
 Donald N. Frey (ur. 1923), amerykański przemysłowiec
 Eberhard "Dino" Frey (ur. 1953), niemiecki paleontolog
 Emil Frey (1838-1922), szwajcarski polityk
 Gerhard Frey (ur. 1944), niemiecki matematyk
 Gerhard Frey (ur. 1933), niemiecki polityk
 Glenn Frey (ur. 1948), muzyk (The Eagles)
 Greg Frey (ur. 1968), amerykański piłkarz
 Heinrich Frey (1822-1890), szwajcarski entomolog
 Jakób Michał Frey (1801-1865), polski lekarz, położnik
 James Frey (ur. 1969), amerykański pisarz
 James N. Frey (ur. 1943), amerykański pisarz
 Jan Frey, Johannes Frey (1710-1784) – niemiecki rzeźbiarz i snycerz
 Jan Frey-Bielecki (1916-1994), polski działacz komunistyczny, poseł na sejm PRL
 Jan Zachariasz Frey (1769-1829), polski malarz
 Jana Frey (ur. 1969), niemiecka pisarka
 Jim Frey (ur. 1931), amerykański baseballista
 John P. Frey (1871-1957), amerykański działacz związkowy
 Kaspar Frey (ur. 1957), niemiecki profesor prawa
 Kip Allen Frey
 Konrad Frey (1909-1974), niemiecki gimnastyk
 Leonard Frey (1938-1988), amerykański aktor
 Lonny Frey (ur. 1910), baseballista
 Louis Frey, Jr. (1934-2019), amerykański polityk
 Łucja Frey-Gottesman (1889-1942), polska lekarka, neurolog
 Maximilian von Frey (1852-1932), austriacki fizjolog
 Mogens Frey, duński rowerzysta
 Nicholas Frey (ur. 1984), francuski atleta
 Oli Frey (ur. 1948), szwajcarski rysownik
 Oliver W. Frey (1887-1939), amerykański polityk
 Petra Frey, austriacka piosenkarka
 R. Scott Frey, amerykański socjolog
 Roger Frey (1913-1997), francuski polityk
 Scott D. Frey, amerykański biznesmen
 Sébastien Frey (ur. 1980), francuski piłkarz
 Stephen Frey, pisarz
 Willy Frey (1924-1947), niemiecki zbrodniarz wojenny
 Wolfgang Frey (ur. 1942), niemiecki botanik